Volčjak je lahko:

 drugo ime za psa ovčarja, najpogosteje konkretno za nemškega ovčarja
 drugo ime za rastlino kranjsko buniko
 Volčjak (Волкодав), fantazijski roman Marije Vasiljevne Semjonove
 priimek več znanih oseb:
 Andrej Volčjak, slovenski klaviaturist
 Jure Volčjak, zgodovinar, arhivist
 Robert Volčjak, slovenski ekonomist
 Viktor Volčjak, (partizanski) zdravnik, internist
glej tudi priimke Volk (priimek), Voljč, Volčič, Volčanšek (Kamila Volčanšek)